Middelbaar beroepsonderwijs
 Managementbuy-out
 Microbloedonderzoek